

Localidades 
 Belford (Nova Jérsei)
Ou ainda:
 Belford Roxo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos